Hermanas del Buen Pastor puede hacer referencia al gentilicio o nombre común de alguno de los siguientes institutos religiosos de la Iglesia católica:

 Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, congregación religiosa fundada por María Eufrasia Pelletier, en Angers (Francia), en 1825;
 Hermanas del Buen Pastor de Crema, congregación religiosa fundada por Julia Falletti Barolo, en la localidad de Crema (Italia), en 1833.
 Hermanas del Buen Pastor de Milán, congregación religiosa fundada por Luigi Speroni y Carolina del Carretto, en Milán, en 1846;
 Hermanas del Buen Pastor de Quebec, congregación religiosa fundada por Marie-Josephe Fitzbach, en Quebec, en 1850;
 Hermanas Discípulas del Buen Pastor, congregación religiosa fundada por María Francisca Pasanisi, en Manduria (Italia), en 1932;
 Hermanas de Jesús Buen Pastor, congregación religiosa fundada por Santiago Alberiore, en Genzano di Roma (Italia), en 1938;
 Hermanas del Buen Pastor y de la Providencia, congregación religiosa fundada por Maria Karłowska, en Poznań (Polonia), en 1892.